Compañeros, en música, cine y televisión, puede referirse a:

 Compañeros (1998-2002), serie española de televisión de comedia dramática.
 Compañeros (1936), película argentina en blanco y negro dirigida por Gerardo Húttula.
 ¡Compañeros! (2004), película documental española de dirigida por Catherine Ulmer.
 Compañeros de aventuras, película argentina en blanco y negro dirigida por Edmundo Haslop.
 Compañeros de delitos (2008), primer episodio de la cuarta temporada moderna de la serie británica de ciencia ficción Doctor Who.
 Compañeros inseparables (1990), película dramática dirigida por Norman René.
 Compañeros musicales, segundo álbum de estudio de la banda mexicana de rock en español y ska Panteón Rococó.
 Los compañeros del crepúsculo (en el francés original, Les Compagnons du crépuscule), serie de cómic histórico desarrollada por François Bourgeon entre 1984 y 1990.
 El manga de compañeros de batalla, manga usado para animar a los soldados que se enlistaban en el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
 Por mí y por todos mis compañeros, álbum homenaje del grupo español de pop rock El Canto del Loco.
 Siempre fuimos compañeros (1973), película argentina dirigida por Fernando Siro.

Además, puede hacer referencia a:
 Compañeros de Guillermo el Conquistador, grupo de nobles que combatieron en la batalla de Hastings (14 de octubre de 1066).
 Compañeros de Tibás, club de fútbol de Costa Rica.
 La Orden de los Compañeros de Honor de los Reinos de la Mancomunidad Británica.
 La Orden de los Compañeros de O. R. Tambo, condecoración sudafricana.